Johan van Lom (burgemeester), (voor 1465-1538/1539), burgemeester in Limburg
 Johan van Lom (Tweede Wereldoorlog) (1918-1945), Nederlandse verrader tijdens de Tweede Wereldoorlog